Мезотро́фы (от  — «средний» и  — «питание») — организмы, обитающие на почвах с умеренным содержанием элементов минерального питания. Занимают промежуточное место между олиготрофами и эвтрофами.

Растения 
К мезотрофным растениям относят:
 зелёные мхи;
 некоторые древесные породы (например, ель);
 кустарнички — черника, брусника;
 травянистые растения, обитающие под пологом темнохвойного леса, — кислица, майник.

Литература 
 Большой биологический словарь / Под редакцией М. С. Гилярова. — М: Советская энциклопедия, 1986.

Экологические группы растений